Tšutšelov ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Tšutšelov (1907–1943), estnischer Fußballnationalspieler
 Johan Tšutšelov, estnischer Fußballspieler